Суперкубок УЕФА 1982 года () — 9-й розыгрыш Суперкубка Европы. Прошёл между победителем Кубка европейских чемпионов английской «Астон Виллой» и победителем Кубка обладателей кубков — испанской Барселоной. Первый матч прошёл в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу» где завершился минимальной победой хозяев со счётом —1:0. Второй матч проходил на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Матч завершился разгромной победой «львов» со счетом — 3:0. Тем самым Астон Вилла стала победителем по сумме двух матчей 3:1.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок европейских чемпионов 1981/1982
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1981/1982

1982
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Астон Вилла»
Матчи ФК «Барселона»
События 19 января
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Январь 1983 года
Международные соревнования по футболу в Испании
События 26 января
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Спорт в Испании в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1982 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании